Janusz Ostrowski (1886–1960) – polski dziennikarz, poeta
 Janusz A. Ostrowski (ur. 1941) – polski archeolog
 Janusz Ostrowski (ur. 1954) – polski lekarz
 Janusz Ostrowski (ur. 1964) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warmiński
 Janusz Ostrowski (zm. 2020) – polski trener tenisa ziemnego